Huntington Bay – miejscowość w Stanach Zjednoczonych;
 Huntington Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton.